Elinkwijk en omgeving, een buurt/subwijk in Utrecht
USV Elinkwijk, een voetbalvereniging in Utrecht